Nella prima edizione del torneo "open" John Newcombe ha sconfitto in finale Cliff Drysdale per 6-3, 6-2, 6-4.

Teste di serie

  John Newcombe (campione)
  Tony Roche (quarti di finale)
  Nikola Pilić (semifinale)
  Robert Maud (quarti di finale)

  Pierre Barthes (quarti di finale)
  Wilhelm Bungert (semifinale)
  Cliff Drysdale (finale)
  Marty Riessen (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

ATP German Open 1968
Tornei di tennis maschili nel 1968